Вайно () — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Вайно, Арнольд Хансович (1900—1960) — эстонский актёр и театральный режиссёр.
 Вайно, Карл Генрихович (1923—2022) — советский партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Эстонии.
 Вайно, Антон Эдуардович (род. 1972) — руководитель администрации Президента РФ, ранее руководитель аппарата Правительства РФ, внук Карла Генриховича Вайно.